Takumi Shimohira (Minoo, 6 de outubro de 1988) é um futebolista profissional japonês, lateral esquerdo, milita no Yokohama F. Marinos.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Yokohama F. Marinos